Басса́но-дель-Гра́ппа (,  ) — коммуна в Италии, располагается в долине Брента, в провинции Виченца области Венеция.

Население составляет 40 411 человек, плотность населения — 879 чел./км². Занимает площадь 46 км². Почтовый индекс — 36061. Телефонный код — 0424.

Покровителем населённого пункта считается Вассиан из Лоди. Праздник ежегодно отмечается 19 января.

Города-побратимы 
  Мюлаккер, Германия  
  Вуарон, Франция

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта